Герцогиня Мария Габриэлла Баварская (Мария Габриэлла Матильда Изабелла Тезеза Антуанетта Сабина, 9 октября 1878 — 24 октября 1912) — принцесса Баварская по рождению и по браку, супруга кронпринца Рупрехта Баварского.

Биография 
Мария Габриэлла родилась в семье герцога Карла Теодора Баварского и его второй жены португальской инфанты Марии Жозе, дочери свергнутого короля Мигеля I и Аделаиды Лёвенштейн-Вертгейм-Розенбергской. Сестра Марии Елизавета стала королевой Бельгии, супругой короля Альберта I.

10 июня 1900 года в Мюнхене она вышла замуж за своего троюродного брата принца Рупрехта Баварского. Он был сыном принца-регента, позже короля Баварии Людвига III и Марии Терезы Австрийской.

После свадьбы пара стала много путешествовать. Они посетили Японию и Соединённые Штаты в 1903 году. Домой Мария писала письма, в которых подробно рассказывала обо всём увиденном. Как и её родители, она любила природу, увлекалась чтением и написанием стихов, музыкой. Будучи в Японии, она сильно заболела. По возвращении домой ей была сделана операция по удалению аппендицита. Операция прошла успешно и принцесса поправилась.

Мария Габриэлла умерла в 1912 году от почечной недостаточности. Через год её супруг стал наследным принцем Баварии, так как его отец стал королём Баварии под именем Людвига III. Мария Габриэлла была похоронена в Театинеркирхе Мюнхена рядом с её умершими детьми. Лишь сын Альбрехт прожил долгую жизнь. Через 5 лет Рупрехт женился во второй раз на принцессе Антонии Люксембургской.

Дети 
 Луитпольд (1901—1914) умер от полиомиелита.
 Ирмигарт Мария Тереза (1902—1903) умерла от дифтерии.
 Альбрехт (1905—1996).
 Рудольф (1909—1912).

Родословная

Примечания

Ссылки 
 Postcards of Marie Gabrielle and her husband (The Jacobite Heritage)

Принцессы Баварии
Умершие от почечной недостаточности
Похороненные в Театинеркирхе